Les épreuves de Muay-thaï des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu du 15 au  au  de Birmingham.

12 catégories sont présentes pour cette édition avec une parité respectée entre les épreuves masculines et féminines.

Organisation 
Au total, douze catégories de poids sont présentes avec un maximum de huit concurrents :
 6 pour les femmes : -48 kg, −51 kg, −54 kg, −57 kg, −60 kg, −63,5 kg ;
 6 pour les hommes : -57 kg, −63,5 kg, −67 kg, −71 kg, −81 kg, −91 kg.

Compétition
Légende :

Hommes

Moins de

Moins de

Moins de

Moins de

Moins de

Moins de

Femmes

Moins de

Moins de

Moins de

Moins de

Moins de

Moins de

Médaillés

Hommes

Femmes

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats (pages  à ) 
 Jeux mondiaux 2022 sur le site de la fédération internationale

Jeux mondiaux de 2022
Muay-thaï aux Jeux mondiaux